Een overzicht van het onroerend erfgoed in de deelgemeente Heule in de gemeente Kortrijk. Het onroerend erfgoed maakt onderdeel uit van het cultureel erfgoed in België.

|}

Zie ook 
 Lijst van onroerend erfgoed in West-Vlaanderen

Heule